Отель-вокзал - тип гостиниц в XIX веке, приуроченные к железнодорожным вокзалам и инфраструктуре

С развитием железных дорог, как быстрого средства пассажирских перевозок с большой пропускной способностью, начал развиваться и железнодорожный туризм, прежде всего доступный для высших слоев населения. Частные ж/д линии пытались соответствовать данному сегменту путешествующих по железной дороге, воздвигая в больших городах или живописных местах отели класса люкс, похожие на дворцы. Одним из ранних представителей отелей дворцового типа является бывший Midland Grand Hotel (архитектор сэр Джорж Гилберт Скотт), который был построен британским железнодорожным предприятием Midland Railway на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне. С наступлением нового столетия международное предприятие по производству спальных вагонов Compagnie Internationale des Wagons-Lits активно работало над строительством фешенебельных отелей в пунктах назначения поездов класса люкс. Данному предприятию принадлежали, кроме того, отель Pera Palas в Стамбуле и Grand Hotel des Wagons-Lits в Пекине.

Строительство отелей в новых местах прохождения железной дороги привело к открытию новых туристических маршрутов в совершенно чуждых транспортному сообщению местах — таких, например, как восточное побережье Флориды, чему способствовали Генри Моррисон Флаглер и его железнодорожное предприятие Florida East Coast Railway, а также Генри Брэдли Плант, чье железнодорожное предприятие открыло для туристов западное побережье Флориды.

Знаменитой является также сеть отелей-вокзалов Канадской тихоокеанской железной дороги, которая в большинстве случаев обозначается как «Шато» (Châteaus), например, Шато-Фронтенак в Квебек или Banff Springs — отель в горном массиве Скалистые горы (Rocky Mountains). Также австрийское «Южное сообщество железных дорог» построило ряд отелей-вокзалов: Южный отель-вокзал на перевале Земмеринг, Grand Hotel Toblach и Город-отель в г. Аббация (сегодня Опатия) на далматском побережье, недалеко от г. Риека, которые на сегодняшний день пустуют.

Структурные изменения в области транспорта (внедрение индивидуального транспорта и развитие воздушного сообщения в 20 в.) в 1930-х привели к тому, что некоторые отели-вокзалы приостановили свою деятельность или используются в других целях. Это коснулось отелей Сент-Огастин и Тампа во Флориде, которые были преобразованы в учреждения для образовательных целей. В последние десятилетия была осознана историческая значимость отеле-вокзалов, их же экономическая жизнеспособность находится под вопросом.

Гостиницы по типам